AUO steht für:
 AU Optronics, taiwanischer LCD-Panel-Hersteller
 Flughafen Auburn-Opelika, Verkehrsflughafen im amerikanischen Bundesstaat Alabama, IATA-Code
 Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie, ein Organ der Deutschen Krebsgesellschaft

Abkürzung